Alekseï Viatcheslavovitch Iemeline (en  ; en anglais : ), né le  à Togliatti en Union soviétique, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur pour l'Avangard Omsk dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec l'équipe réserve du Lada Togliatti dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga avec l'équipe première. Il est choisi au troisième tour ( au total) par les Canadiens de Montréal lors du repêchage d'entrée 2004 dans la Ligue nationale de hockey. Il décroche la Coupe continentale 2006 avec le Lada Togliatti. En 2007, il signe aux Ak Bars Kazan avec qui il remporte la Coupe continentale 2008, et la Coupe Gagarine 2009 et 2010. Il part en Amérique du Nord en 2011 en signant un contrat avec les Canadiens de Montréal. Le , il marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey contre les Red Wings de Détroit. Le , Iemeline a signé une prolongation de contrat de deux saisons avec les Canadiens de Montréal jusqu'à la fin de la saison 2013-2014.

Le , il est réclamé par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017. Le , il est échangé aux Predators de Nashville en retour d'un choix de  pour le repêchage d'entrée de 2019.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || 31|| 1|| 1|| 2|| 20|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || ||
|-
| CSK VVS Samara || Vyschaïa Liga || 53|| 2|| 4|| 6|| 198|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 12|| 0|| 1|| 1|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 11|| 2|| 3|| 5|| 14|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 6|| 6|| 12|| 129|| 6|| 0|| 1|| 1|| 55
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 2|| 5|| 7|| 74|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 56|| 0|| 4|| 4|| 123|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 51|| 0|| 3|| 3|| 58|| 7|| 1|| 0|| 1 ||10
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 46|| 1|| 6|| 7|| 50|| 22|| 5|| 8|| 13|| 24
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 11|| 16|| 27|| 117|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 67 || 3 || 4 || 7 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 24|| 2|| 7|| 9|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Canadiens de Montréal || LNH || 38|| 3|| 9|| 12|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 59 || 3 || 14 || 17 || 59 || 15 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 68 || 3 || 11 || 14 || 59 || 12 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 72 || 0 || 12 || 12 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 76 || 2 || 8 || 10 || 71 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 76 ||1 ||8 ||9 ||40|| 10||0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 48|| 5|| 14|| 19|| 20|| 19|| 1|| 4|| 5|| 20
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL ||16 ||0 || 1 || 1 || 51 || 6 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 59 || 6 || 15 || 21 || 73 || 12 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 43|| 2|| 6|| 8|| 35|| 13|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
|2022-2023 || HK Dinamo Minsk || KHL || 38|| 0|| 9|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

| 456 || 15 || 66 || 81 || 363 || 39 || 1 || 4 || 5 || 16

Au niveau international 

|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0|| 10 || 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 8 || -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 2 || 5 || 7 || 39 || +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 9 || 1 || 2 || 3 || 6 || +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 33|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 29|| -5|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 2|| 4|| 4|| +12||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 || +2 || align="left"|Cinquième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 25|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en avril 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine